Papfar kan have flere betydninger:

 Et slangord for stedfar
 Kunstnernavnet for papkunstneren Søren Behncke
 Et tøjfirma kaldet Papfar (tøj)